betrekking hebbend op Suriname
 Surinamers, inwoner(s) uit Suriname
 Surinaamse Nederlanders, Nederlander(s) van Surinaamse komaf
 een van de talen in Suriname
Sranantongo, kortweg Sranan, wijdverspreide omgangstaal in Suriname
Surinaams-Nederlands, officiële variant van het Nederlands in Suriname en meest gesproken taal in Suriname
Sarnami Hindoestani, kortweg Sarnami, de Surinaamse variant van het Caraïbisch-Hindoestani
Surinaams-Javaans, de Surinaamse variant van het Javaans
 Surinaamse keuken, Surinaams eten